Zikmund II. August (polsky Zygmunt II. August, 1. srpna 1520, Krakov – 7. července 1572, Knyszyn) byl od roku 1548 až do roku 1572 polský král a od roku 1529 velkokníže litevský, člen Řádu zlatého rouna. Neměl žádné potomky a v jeho osobě tak vymřela jagellonská dynastie po meči.

Biografie

Původ, mládí 
Zikmund II. byl jediným synem polského krále Zikmunda I. Starého, jenž se narodil z králova druhého manželství s lombardskou vévodkyní Bonou Sforza; z prvního manželství jeho otce s Barborou Zápolskou se narodily jen dvě dcery.

Vláda 
Ve svých devíti letech (v roce 1529) byl Zikmund jmenován litevským velkoknížetem, v roce 1530 pak byl v Krakově korunován polským králem. V roce 1544 se stal místodržícím svého otce v litevském hlavním městě Vilniusu.

Od začátku jeho vlády zhruba do roku 1550 byl jeho největším vojenským pomocníkem v boji proti Tatarům Bernhard von Prittwitz ze Slezska. Politická situace se změnila teprve po roce 1550.
 1558 až 1582 válka o Livonsko, při které část Livonska připadla Litvě
 1. července 1569 v Lublinu Zikmund svolal sejm: polské království a litevské velkoknížectví bylo spojeno do jednoho celku – Rzeczpospolita s jednotnou legislativou a měnou a úřední řečí se staly polština a latina.

Rodina 
Roku 1543 se oženil s Alžbětou Habsburskou, která trpěla epilepsií a zemřela o dva roky později bezdětná.

Roku 1547 se jeho druhou ženou stala Barbara Radziwiłłovna, vdova po Stanislavovi Goštautas, s níž měl král milenecký vztah ještě za života své první manželky. Barbara však zemřela roku již 1551, podle všeho na karcinom děložního hrdla, aniž by dala královi dítě.

Třetí Zikmundovou ženou se stala 19. července roku 1553 Kateřina Habsburská, mladší sestra první manželky Alžběty. Ani z tohoto manželství nevzešli žádní potomci, neboť dcera, kterou Kateřina porodila 21. srpna 1554, zemřela ještě týž den; po těžkém porodu pak již královna další děti mít nemohla a na podzim roku 1559 Zikmund Kateřinu zapudil. Zemřela v rakouském Linci roku 1572.

Zikmundem II. tak po meči vymřela jagellonská dynastie. Je pohřben ve Wawelské katedrále v Krakově.

Předkové

Odkazy

Související články 
 Seznam polských panovníků

Externí odkazy 
 
 http://www.thepeerage.com/p11472.htm#i114720

 
Jagellonci
Polští králové
Litevská velkoknížata
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1520
Narození 1. srpna
Narození v Krakově
Úmrtí v roce 1572
Úmrtí 7. července
Úmrtí v Knyszyni
Pohřbení na Wawelu
Muži